Э́дмонсон () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия
  (род. в 1960-х) — американский композитор для фильмов, теле- и мультсериалов, компьютерных игр.
  (род. 1960) — канадский художник.
  (род. 1983) — американская певица и сочинительница песен.
  (род. 1958) — суперинтендант  (2008—2017).
  (1924—2002) — американский лингвист и антрополог.
  (1932—2009) — американский певец.

  (Мэри, 1832—1853, и Эмили, 1835—1895) — две освобождённые рабыни, борцы за гражданские права афроамериканцев.

Топоним США
 Эдмонсон — округ в Кентукки.
  — городок в Техасе.

См. также
  — мыс Земли Виктории (Антарктида).